SMS Falke ist der Name folgender Schiffe:

 SMS Falke (1865), Aviso der deutschen Kaiserlichen Marine
 SMS Falke (1891), Kleiner Kreuzer der deutschen Kaiserlichen Marine